Davide Alexandre Pinto Dias (Lisboa, 12 de abril de 1983) é um futebolista de Portugal.

Títulos 
Nenhum

Ligações externas 
 
 

Naturais de Lisboa
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Clube de Futebol Estrela da Amadora
Futebolistas do Sporting Clube de Braga
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio